Transposition (von lateinisch transponere „versetzen“) oder transponieren steht für:

 Transposition (Musik), die Versetzung einer Musikpassage in eine andere Tonhöhe
 Transposition (Linguistik), verschiedene Fälle der Wortableitung
 Transposition (Kryptographie), Verschlüsselungsverfahren mit verändernder Reihenfolge der Zeichen
 in der Mathematik bei einer Matrix das Spiegeln an der Hauptdiagonalen, siehe Transponierte Matrix
 eine spezielle Art von mathematischer Permutation, die genau zwei Elemente vertauscht, siehe Zyklische Permutation #Spezialfälle
 in der Genetik einen Sequenzaustausch, siehe Transposon
 Transposition Point, Landspitze in Enderbyland, Antarktis

Siehe auch:
 transponierendes Instrument (Musik)